Villacorta puede hacer referencia a:

 Villacorta (Valderrueda), localidad del municipio de Valderrueda, provincia de León;
 Villacorta (Riaza), localidad del municipio de Riaza, provincia de Segovia.